Faugères (Ardèche) – comune francese
Faugères (Hérault) – comune francese